Владимир Мурзин:
 Мурзин, Владимир Николаевич (1933—2021) — советский и российский учёный в области физики полупроводников и спектроскопии.
 Мурзин, Владимир Сергеевич (1927—2007) — советский и российский учёный-космофизик и энтомолог.